Обратно в играта може да се отнася за:
 „Обратно в играта“ (Trouble with the Curve), американски филм от 2012 г.
 „Обратно в играта“ (Back in the Game), американски сериал, ситуационна комедия (2013 – 2014)
 „Обратно в играта“ (The Intern), американски филм от 2015 г.